Fingerknobeln ist mehrdeutig. Siehe:

 Schere, Stein, Papier
 Morra (Spiel)
 Gerade und Ungerade